Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Meligeni che ha battuto in finale Pablo Escribano 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Fernando Meligeni (Campione)
 Danilo Marcelino (quarti di finale)

 Mario Rincon (primo turno)
 Simon Touzil (quarti di finale)
 Nicola Bruno (primo turno)
 Marcelo Ingaramo (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1993